

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Hans Podlipnik y Andrei Vasilevski ganaron el título tras derrotar en la final Roman Jebavý y Lukáš Rosol.

Cabeza de serie

  Sergio Galdós /  Fabrício Neis ''(Primera ronda)
 ''' Hans Podlipnik /  Andrei Vasilevski (Campeones)

<ol start=3>
  Julian Knowle /  Kevin Krawietz ''(Primera ronda)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Coblenza 2017